Isaak Van Oosten (1613-1661), est un peintre paysagiste flamand.
 Lauren van Oosten (1978-), est une nageuse canadienne.
 Keetie van Oosten-Hage (1949-), est une ancienne coureuse cycliste néerlandaise.
Patronyme néerlandais